Eibsee steht für:
 Eibsee, ein See unterhalb der Zugspitze, Gemeinde Grainau, Bayern
 Eibsee (Chemnitz), ein See in Chemnitz, Sachsen
 Eibsee (Grainau), Ortsteil von Grainau, Bayern 

Siehe auch:
 Eibensee